Castlewood (Colorado)
 Castlewood (Dacota do Sul)
 Castlewood (Virgínia)

Desambiguações de topônimos